Hormizd (auch Ormuzd und Hurmuzd sowie Ohrmazd) ist ein persischer Name und gleichbedeutend mit Ahura Mazda. Hormizd hießen unter anderem folgende Großkönige des persischen Sassanidenreichs:

 Hormizd I. (270/72–273);
 Hormizd II. (302–309);
 Hormizd III. (457–459);
 Hormizd IV. (579–590);
 Hormizd V. (630–632).

sowie
 Hormizd (Usurpator), ein sassanidischer Usurpator im späten 3. Jahrhundert
 Yohannan VIII. Hormizd (1760–1838), Patriarch von Babylon der Chaldäer